Никита се може односити на:

 Никита Хрушчов
 Никита (Крим)
 Никита (канадска ТВ серија)
 Никита (америчка ТВ серија)
 Никита (филм)
 Никита (Ираклијев рођак)